Honey, I Shrunk the Kids (film), Amerikaanse film uit 1989
 Honey, I Shrunk the Kids (televisieserie), Amerikaanse televisieserie in de jaren 1997 - 2000